Sebúlcor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sebúlcor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sebúlcor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar